Harms ist ein ostfriesischer Familienname.

Herkunft und Bedeutung 
Harms ist die patronymische Kurzform des Rufnamens Hermann.

Namensträger 
 Anja Harms (* 1960), deutsche Grafikdesignerin und Buchkünstlerin
 Anton Friedrich Harms (1695–1745), deutscher Maler, Bühnenbildner und Kunstschriftsteller
 Arthur Harms (1915–1983), deutscher Politiker (SPD), MdBB
 August Heinrich Ludwig Harms (176?–1839), deutscher Domänenrat
 Beate Harms-Ziegler (* 1949), deutsche Juristin und Richterin
 Berend Harms (* 1939), deutscher Politiker (SPD)
 Bernhard Harms (1876–1939), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Bruno Harms (1890–1967), deutscher Hygieniker
 Carsten Harms (1830–1897), deutscher Tierarzt
 Chris Harms (* 1980), deutscher Musiker

 Dieter Harms (* 1935), deutscher Pathologe und Hochschullehrer
 Dirk Harms (* 1963), südafrikanisch-deutscher Bildhauer und Arzt
 Eberhard Harms (* 1945), deutscher Fußballspieler
 Egmont Harms (1859–1916), deutscher Missionar, siehe Hermannsburger Mission 
 Egon Herbert Harms (Egon H. Harms; 1927–2006), deutscher Kaufmann
 Erik Harms (* 1943), deutscher Kinderarzt und Hochschullehrer
 Ernst Harms (1895–1974), deutscher Mediziner und Autor
 Finja Harms (* 2000), deutsche Handballspielerin
 Florian Harms (* 1973), deutscher Journalist
 Fred Harms (* 1965), deutscher Versorgungsforscher

 George Julius Christian Harms (1834–1914), deutscher Richter
 Gerd Harms (* 1953), deutscher Politiker
 Gertrud Harms (1916–1976), deutsche Kunsthistorikerin und Politikerin (BDV/FDP), MdBB
 Günter Harms (* 1947), deutscher Politiker

 Hauke Harms (* 1961), deutscher Umweltmikrobiologe

 Helmut Harms (1912–2011), deutscher Physiker und Chemiker
 Hermann August Theodor Harms (1870–1942), deutscher Botaniker
 Hermann Friedrich Gustav Harms (1897–1950), deutscher Landrat
 Ilse Harms-Lipski (1927–2017), deutsche Malerin und Illustratorin
 Ingeborg Harms (* 1956), deutsche Publizistin und Journalistin
 Jens Harms (1944–2016), deutscher Volkswirt
 Joachim Harms (* 1932), deutscher Politiker (SPD)
 Joel Harms (* 2002), deutscher Basketballspieler

 Jörg Menno Harms (* 1939), deutscher Manager
 Judith Harms (1910–1958), deutsche Schauspielerin und Hörspielsprecherin
 Jürgen Harms (* 1944), deutscher Chirurg
 Jürgen Wilhelm Harms (1885–1956), deutscher Zoologe
 Katharina Harms (* 1961), deutsche Juristin
 Kirsten Harms (* 1956), deutsche Regisseurin und Opernintendantin

 Lutz Harms (* 1952), deutscher Neurologe
 Ludwig Harms (1808–1865), deutscher Theologe und Missionar
 Ludwig Harms (Mediziner) (1900–1984), deutscher Mediziner und Politiker, MdV
 Manuel Harms (* 1996), deutscher Volleyball- und Beachvolleyballspieler
 Margarete Harms (1908–2013), deutsche Politikerin und Aktivistin
 Margarete Schuler-Harms (* 1959), deutsche Rechtswissenschaftlerin und Hochschullehrerin
 Monika Harms (Politikerin) (1942–2012), deutsche Politikerin (CDU), MdBB
 Monika Harms (* 1946), deutsche Juristin
 Oke Harms, deutscher Tischfußballspieler
 Philipp Harms (* 1966), deutscher Ökonom und Hochschullehrer
 Rainer Ute Harms (* 1940), deutscher Politiker (CDU)
 Rebecca Harms (* 1956), deutsche Dokumentarfilmerin und Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen)
 Rudolf Harms (1901–1984), deutscher Schriftsteller
 Stephanie Harms (* 1972), deutsche Politikerin (CDU)
 Sven Harms (* 1971), deutscher Jurist und Richter
 Theodor Harms (1819–1885), deutscher Theologe
 Thomas Harms (* 1957), deutscher Schauspieler
 Uwe Harms (* 1963), deutscher Politiker (CDU)
 Wesley Harms (* 1984), niederländischer Dartspieler
 Wieland Harms (* 1968), deutscher Gitarrist, Komponist und Dozent 
 Wilfried Harms (* 1941), deutscher Autor und Heimatforscher
 Wilhelm Harms (1850–1933), deutscher Schriftsteller

 Yannick Harms (* 1994), deutscher Volleyball- und Beachvolleyballspieler

Weiteres 
 Harms am Wall, Kaufhaus in Bremen
 Harms (Film), deutscher Film von Nikolai Müllerschön aus dem Jahr 2013

Weblinks 
 Der mennonitische Familienname Harms
 Ahnenforschung Oelfke

Siehe auch 
 Harm
 Harmes
 Harmse
 Harmsen

Familienname
Deutscher Personenname
Patronym